A Primeira Divisão de 1984-85 foi a 51.ª edição do Campeonato Português de Futebol.

Análise da Temporada 
Após um jejum de 6 anos, o FC Porto voltava a ser campeão nacional pela 8.ª vez na sua história. Os portistas, agora comandados por Artur Jorge (que substituía o mítico José Maria Pedroto), disparam para um campeonato impressionante onde só perderam uma vez, venceram 26 dos 30 jogos do campeonato e acabaram com 8 pontos de avanço sobre o 2.º classificado. 

O Sporting CP fez um campeonato bastante interessante positivo e chegou a dar a sensação que poderia discutir o título com o FC Porto mas alguma irregularidade impediram tal ambição. Apesar disso, o 2.º lugar pode-se considerar como satisfatório para os sportinguistas.

O SL Benfica viveu uma época de transição, na ressaca das saídas do treinador sueco Sven-Göran Eriksson e de jogadores influentes como Chalana e Strömberg. Depois de duas épocas brilhantes, os benfiquistas estiveram longe de repetir os sucessos anteriores e ficaram-se pelo 3.º lugar, a primeira vez desde 1979/80 que tal se sucedia.

De destacar, o 4.º lugar do Boavista que assim voltava às competições europeias e o histórico 5.º lugar do Portimonense que assim garantia o acesso inédito às competições europeias.

Equipas Participantes

Equipas, Estádios e Treinadores

Classificações

Tabela de resultados

Classificação por Jornada

Melhores Marcadores

Campeão

Plantel Campeão 

Futebol de 1984 em Portugal
Futebol de 1985 em Portugal